Dit is een lijst van alle eredoctoraten die door de Technische Universiteit Eindhoven zijn uitgereikt op chronologische volgorde.

Externe links 
 TU Encyclopedie
 Verleende eredoctoraten (versie 10 juli 2017, via Internet Archive)

Technische Universiteit Eindhoven
Eindhoven
Eredoctoraten van de Technische Universiteit Eindhoven
Eindhoven eredoctoraten